Мистер Олимпия 1990 — одно из самых значимых международных соревнований по культуризму, прошедшее  в Чикаго (США) под эгидой Международной федерации бодибилдинга (). Это были двадцать шестые по счету соревнования «Мистер Олимпия». Победителем турнира стал Ли Хейни, завоевав в седьмой раз титул «Мистер Олимпия» и догнав по этому показателю Арнольда Шварценеггера.

Турнир 1990 года стал первым в истории состязаний «Мистер Олимпия», на котором был введён допинг-контроль, в связи с чем пять участников было дисквалифицировано. Призовой фонд турнира впервые достиг суммы  долларов.

Результаты

Примечания 

Турниры Мистер Олимпия